Влади́мир Абáшев:
 Абашев, Владимир Васильевич (род. 1954) — учёный, краевед, заведующий кафедрой журналистики и массовых коммуникаций Пермского государственного университета
 Абашев, Владимир Владимирович (род. 1947) — актёр, народный артист России (1997).